FK Rjazan (1995), Russische voetbalclub die bestond van 1995 tot 2009
 FK Rjazan (2010), Russische voetbalclub, opgericht in 2010